Büchel puede hacer referencia a:

Marco Büchel, un esquiador suizo.
Büchel, un municipio alemán en Turingia.
Büchel, un municipio alemán en Renania-Palatinado